Натуральне число 293
 293 рік до нашої ери
 293 рік нашої ери